El término Algeciras puede referirse a:

Lugares 
 Algeciras, municipio español situado en el Campo de Gibraltar, España;
 Bahía de Algeciras, en España;
 Área metropolitana de la Bahía de Algeciras;
 Algeciras, municipio colombiano perteneciente al departamento de Huila;
 Algeciras, aldea (o barangay) filipina en el municipio de Agutaya;
 La Algecira, localidad española perteneciente al municipio de Castellote, Teruel;
 Rambla de Algeciras, afluente del río Guadalentín en la Región de Murcia;
 Embalse de Algeciras o Embalse de la Rambla de Algeciras, en el municipio de Alhama de Murcia.

Términos militares

Algeciras navío de guerra francés que participó en la Batalla de Trafalgar.
Operación Algeciras operación militar argentina frustrada durante la Guerra de las Malvinas.
Batalla de Algeciras (1278) batalla naval en 1278.
Batalla de Algeciras (1801) batalla naval en 1801.

Historia 
 Taifa de Algeciras, [taifa independiente desde 1013 hasta 1055;
 Reino de Algeciras y Ronda, desde 1275 hasta 1344;
 Reino castellano de Algeciras, desde 1344;
 Sitio de Algeciras (1278), asedio a la ciudad de Algeciras por parte de Alfonso X de Castilla en 1278;
 Sitio de Algeciras (1309), asedio a la ciudad de Algeciras por parte de Fernando IV de Castilla en 1309;
 Sitio de Algeciras (1342), asedio a la ciudad de Algeciras por parte de Alfonso XI de Castilla en 1342;
 Sitio de Algeciras (1369), asedio a la ciudad de Algeciras por parte de Muhammed V de Granada en 1369;
 Historia de Algeciras, artículo sobre la historia de Algeciras, provincia de Cádiz, Andalucía, España;
 Cantón de Algeciras, antiguo un ente nacional que formó parte del movimiento revolucionario producido en Algeciras, provincia de Cádiz, Andalucía, España;
 Ducado de Algeciras, título nobiliario español creado por el rey Alfonso XIII el 31 de diciembre de 1906.
 Conferencia Internacional de Algeciras, conferencia en Algeciras (provincia de Cádiz, Andalucía, España), entre el 16 de enero y el 7 de abril de 1906.

Geografía 
 Geografía física de Algeciras, artículo sobre la geografía de Algeciras (provincia de Cádiz, Andalucía, España).

Gastronomía 
 Fiestas de Algeciras, fiestas de Algeciras (provincia de Cádiz, Andalucía, España).

Economía 
 Economía de Algeciras, artículo sobre la economía de Algeciras (provincia de Cádiz, Andalucía, España);
 Urbanismo de Algeciras, artículo sobre el urbanismo de Algeciras (provincia de Cádiz, Andalucía, España).

Instituciones 
 Ayuntamiento de Algeciras, institución que se encarga de gobernar la ciudad y el municipio de Algeciras (provincia de Cádiz, Andalucía, España);
 Puerto de Algeciras, puerto comercial, pesquero y de pasajeros situado en Algeciras (provincia de Cádiz, Andalucía, España);
 Partido judicial de Algeciras, partido judicial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, España;
 Helipuerto de Algeciras, helipuerto público situado en el puerto de Algeciras, en Algeciras (provincia de Cádiz, Andalucía, España;
 Casa Consistorial de Algeciras, sede del Ayuntamiento de la ciudad de Algeciras (provincia de Cádiz, Andalucía, España).

Infraestructuras 
 Mercado de Abastos de Algeciras, edificio racionalista obra de Eduardo Torroja Miret y ejecutado por el arquitecto Manuel Sánchez Arcas construido en 1935 en Algeciras (provincia de Cádiz, Andalucía, España;
 Acueducto de Algeciras, acueducto de Algeciras (provincia de Cádiz, Andalucía, España);
 Pabellón Ciudad de Algeciras, pabellón polideportivo principal de la ciudad de Algeciras, en el Campo de Gibraltar, donde juega el BM Ciudad de Algeciras;
 Ferrocarril Bobadilla-Algeciras, infraestructura de vía férrea que comunica Bobadilla (provincia de Málaga) y Algeciras (provincia de Cádiz, Andalucía, España);
 Kursaal de Algeciras, edificio de Guillermo Pérez Villalta y del arquitecto Enrique Salvo situado en el Paseo del Río de la Miel, en la Villa Vieja de Algeciras (provincia de Cádiz, Andalucía, España).

Medios de comunicación 
Radio Algeciras, emisora de radio que la Cadena Ser tiene en la ciudad de Algeciras (provincia de Cádiz, Andalucía, España).

Deportes 
 Algeciras Balonmano, antiguo equipo de balonmano de Algeciras (provincia de Cádiz, Andalucía, España);
 Balonmano Ciudad de Algeciras, equipo de balonmano de Algeciras (provincia de Cádiz, Andalucía, España);
 CB Ciudad de Algeciras, antiguo equipo de baloncesto de Algeciras (provincia de Cádiz, Andalucía, España).

Personas 
 Corruco de Algeciras (José Ruíz Arroyo), cantaor flamenco de principios de 
 Ramón de Algeciras (Ramón Sánchez Gómez), fue un guitarrista, compositor y letrista flamenco.
 Germán Álvarez Algeciras, pintor español destacado en el costumbrismo;

Otros 
 Carnaval de Algeciras (Carnaval Especial), fiesta de Algeciras (provincia de Cádiz, Andalucía, España);
 Servicio Urbano de Algeciras, conjunto de las líneas de autobuses urbanos de Algeciras (provincia de Cádiz, Andalucía, España);
 Orquesta Sinfónica de Algeciras, orquesta de música de Algeciras (provincia de Cádiz, Andalucía, España).